Му́хин — русская фамилия (женская форма — ) и топоним.

Известные носители 
 Мухины — московские купцы, торговавшие хлебом и мукой.

А 
 
 
 Мухин, Алесь Васильевич (род. 1976) — участник телеигры «Что? Где? Когда?»

В 
 Мухин, Валентин Григорьевич (1926—2005) — лётчик-испытатель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Мухин, Валерий Васильевич (1938—2002) — советский футболист.
 
 
 
 Мухин, Владислав Владимирович (1930—2015) — советский, российский учёный-историк.

Г—Ю 
 Мухин, Георгий Ефремович (1885—1971) — советский педагог, офицер царской армии, участник Первой мировой войны.
 Мухин, Герасим Васильевич (1900—1943) — советский военачальник, командир 18-го стрелкового корпуса.
 Мухин, Григорий Денисович (1901—1992) — советский военачальник, командир 247-й стрелковой дивизии.
 Мухин, Денис Владиславович (род. 1980) — российский самбист.
 Мухин, Дмитрий Петрович (1888—1957) — русский и советский хирург-фтизиатор.
 
 Мухин, Ефрем Осипович (1766—1850) — русский врач, хирург и анатом, физиолог.
 
 Мухин, Константин Юрьевич (род. 1961) — российский врач-невролог, эпилептолог.
 
 Мухин, Леонид Кузьмич (1924—1990) — советский учёный.
 Мухин, Максим Андреевич (род. 2001) — российский футболист.
 
 
 Мухин, Рудольф Фёдорович (1935—1992) — советский и российский актёр.
 Мухин, Савелий Владимирович (1922—?) — советский футболист и тренер.
 Мухин, Семён Александрович (1771—1828) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года, военный топограф.
 
 Мухин, Станислав Владимирович (1948—2012) — советский и российский актёр.
 Мухин, Фёдор Никанорович (1878—1919) — герой Гражданской войны на Дальнем Востоке.



Топоним 
 Мухин — хутор в Шебекинском районе Белгородской области, Россия.
 Мухин — хутор в Песчанокопском районе Ростовской области, Россия.

Персонажи 
 Май Иваныч Мухин — виртуальная личность, созданная филологом и сетевым обозревателем Романом Лейбовым.

См. также